

Toponyme 

 Charles Hacks, un médecin et essayiste français.
 Peter Hacks (1928 - 2003), un écrivain allemand.

Autres 
 Hacks, série télévisée.